Das Herreneinzel der Australian Championships 1948 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Sieger des Turniers wurde zum dritten Mal nach 1936 und 1940 der Australier Adrian Quist, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann und Vorjahresfinalisten John Bromwich in fünf Sätzen (6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 6:3) besiegen konnte.

Setzliste 
Sieben der acht topgesetzten Spieler erreichten das Viertelfinale der besten Acht.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1948